Нью-Йорк Янкиз в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 96 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Американской лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Кливленд Индианс и уступила в серии 2-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 156
 Очков пропущено: 121

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 142
 Очков пропущено: 119

Июнь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 17
 Поражений: 8
 Процент побед: 68
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 113

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 15
 Поражений: 11
 Процент побед: 57.69
 Очков набрано: 124
 Очков пропущено: 81

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 18
 Поражений: 11
 Процент побед: 62.07
 Очков набрано: 173
 Очков пропущено: 134

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 159
 Очков пропущено: 120

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Кливленд Индианс — Нью-Йорк Янкиз 3-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Нью-Йорк Янкиз
МЛБ в сезоне 1997